Municipio de North Fork puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de North Fork (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Baxter.
 Municipio de North Fork (condado de Ashe, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Ashe.
 Municipio de North Fork (condado de Watauga, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Watauga.
 Municipio de North Fork (condado de Gallatin, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Gallatin.
 Municipio de North Fork (condado de Delaware, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Delaware.
 Municipio de North Fork (condado de Stearns, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Stearns.